Leibenberg ist der Name folgender Orte:

  Leibenberg (Lechbruck am See), Weiler von Lechbruck am See, Landkreis Ostallgäu, Bayern
  Leibenberg (Wolfach), Wohnplatz von Wolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg